Žirovnica (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Gorenjska
Žirovnica (Idrija), een plaats in de Sloveense gemeente Idrija
Žirovnica (Sevnica), een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica
Žirovnica (Noord-Macedonië), een plaats in de Macedonische gemeente Mavrovo en Rostuša